VM i snooker 1985, Embassy World Snooker Championship, spelades i The Crucible Theatre i Sheffield, England, den 12–28 april 1985. Nordirländaren Dennis Taylor vann sin första och enda VM-titel.

Händelser under turneringen 
 Finalen detta år mellan regerande världsmästaren Steve Davis och nordirländaren Dennis Taylor är troligen den mest berömda snookermatch som spelats. Taylor vann finalen, som avgjordes efter en lång stunds spel på sista svart i det sista och avgörande framet. Matchen följdes av 18,5 miljoner TV-tittare på BBC2 och slutade klockan 0:25 på natten. Davis ledde med 8–0 och 17–15, men Taylor kvitterade till 17–17 innan han vann det långa sista framet och nådde den största framgången under sin karriär.

 I kvartsfinalen möttes turneringens äldste och yngste spelare: 52-årige Ray Reardon slog ännu ej 21 år fyllda John Parrott.

 Båda semifinalerna vanns med stora siffror och de sista sessionerna behövde aldrig spelas. För att underhålla publiken spelade John Virgo en uppvisningsmatch mot Ray Reardon, där Virgo fick chansen att göra sina berömda snookerimitationer.

Resultat

Externa länkar 
 

1985 i Storbritannien
Snookersäsongen 1984/1985
1985
Sportevenemang i Sheffield